Les hydroxydes de cuivre sont des combinaisons d'ions hydroxyde et de cuivre.

 Cu(OH)2 : hydroxyde de cuivre(II).
 CuOH : hydroxyde de cuivre(I).
 CuOH et Cu2(OH)2 : cations métal de transition-hydroxo, complexes d'hydroxyde de cuivre.

Articles connexes 
 Spéciation chimique
 
 
 

Cuivre
Composé du cuivre